Budgie puede designar a los siguientes artículos:

 Budgie, banda de hard rock y heavy metal galesa.
 Budgie, álbum musical debut de la banda homónima.
 Budgie, nombre artístico del baterista británico Peter Edward Clarke, reconocido mayormente por integrar la banda  Siouxsie and the Banshees.
 Budgie, un entorno de escritorio para ambiente Linux.